Gustav Schäfer (ur. 1988) – niemiecki perkusista, członek zespołu Tokio Hotel
 Gustav Schäfer (1906-1991) – niemiecki wioślarz, mistrz olimpijski z 1936